Il singolare del torneo di tennis Hamilton Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bjorn Rehnquist che ha battuto in finale Martin Lee 3-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Petr Kralert (secondo turno)
 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Martin Lee (finale)
 John van Lottum (secondo turno)

 Tuomas Ketola (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Michael Joyce (semifinali)
 Noam Behr (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2001